

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Podgórna - część miasta Świeradów-Zdrój
 Podgórna – przysiółek wsi Stare Bogaczowice w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, w gminie Stare Bogaczowice

Inne 
 Podgórna – potok, dopływ Bystrzycy Dusznickiej
 Podgórna – potok, dopływ Wrzosówki
 Podgórna – nazwa ulicy w Poznaniu